Protocytheretta är ett släkte av kräftdjur. Protocytheretta ingår i familjen Cytherettidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Protocytheretta